Saint-Marcellin es un topónimo del idioma francés que da origen a las comunas de:
 Saint-Marcellin, comuna del departamento francés de Isère.
 Saint-Marcellin, comuna quebequesa del Municipio regional de condado de Rimouski-Neigette.